La temporada de ciclones del Hemisferio Sur de 2004-2005 se compone de tres diferentes cuencas y de sus respectivas temporadas, y son:

Temporada de ciclones en el suroeste del océano Índico de 2004–2005 al oeste del 90°E.
Temporada de ciclones en la región australiana de 2004–2005 entre el 90°E y el 160°E.
Temporada de ciclones en el Pacífico Sur de 2004–2005 al este de 160°E.

2004